comitium – w starożytnym Rzymie miejsce zgromadzeń
 komicja centurialne – w starożytnym Rzymie zgromadzenie 193 centurii
 komicja kurialne – w starożytnym Rzymie zgromadzenie kurii
 komicja trybusowe – w starożytnym Rzymie zgromadzenie tribus
 comitia consulatis – wybory konsulów
 comitia praetoria – wybory pretorów

Zobacz też 
 Republika rzymska 
 Serwiusz Tulliusz

Starożytny Rzym
Ius publicum
Republika rzymska